Ogawamachi steht für:
 Ogawa (Saitama), Stadt auf der japanischen Hauptinsel Honshū in der Präfektur Saitama
 (14315) Ogawamachi, Asteroid des Hauptgürtels